Volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bayard (Iowa)
Bayard (Nebraska)
Bayard (New Mexico)
Bayard (West Virginia)

Een bezienswaardigheid in België:
 Rots van Bayard te Dinant

Een historisch merk van motorfietsen:
Bayard (motorfiets)